

Бердюгіно — присілок, Кропивинський округ, Кемеровська область
 Бердюгіно — присілок, Цілинний округ, Курганська область